Höfflin ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Höfflin (* 1925), deutscher Politiker (CDU)
 Carmen Höfflin (* 1985), deutsche Fußballspielerin
 Georges Höfflin (1920–1944), Schweizer Handballspieler
 Mirko Höfflin (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Sarah Höfflin (* 1991), Schweizer Freestyle-Skierin